Colotis — род бабочек из семейства белянок. Большая часть видов обитает в тропической Африке, остальные — в Юго-Восточной Азии. Виды Colotis etrida, Colotis eucharis и Colotis protractus распространены на территории Ближнего Востока, в Индии и на Цейлоне. Размах крыльев — 30—50 мм. Бабочки, как правило, имеют жёлтую или белую окраску. Передние крылья с закругленной вершиной.

Систематика 
Подрод Colotis Hübner, [1819]:
 Colotis amata (Fabricius, 1775)
 Colotis antevippe (Boisduval, 1836)
 Colotis aurigineus (Butler, 1883)
 Colotis aurora (Cramer, 1780)
 Colotis auxo (Lucas, 1852)
 Colotis celimene (Lucas, 1852)
 Colotis chrysonome (Klug, 1829)
 Colotis daira (Klug, 1829)
 Colotis danae (Fabricius, 1775)
 Colotis dissociatus (Butler, 1897)
 Colotis doubledayi (Hopffer, 1862)
 Colotis elgonensis (Sharpe, 1891)
 Colotis ephyia (Klug, 1829)
 Colotis erone (Angas, 1849)
 Colotis etrida (Boisduval, 1836)
 Colotis eucharis (Fabricius, 1775)
 Colotis euippe (Linnaeus, 1758)
 Colotis eunoma (Hopffer, 1855)
 Colotis evagore (Klug, 1829)
 Colotis evanthe (Boisduval, 1836)
 Colotis evanthides (Holland, 1896)
 Colotis evenina (Wallengren, 1857)
 Белянка фауста (Colotis fausta) (Olivier, 1804)
 Colotis guenei (Mabille, 1877)
 Colotis halimede (Klug, 1829)
 Colotis hetaera (Gerstaecker, 1871)
 Colotis hildebrandti (Staudinger, 1885)
 Colotis incretus (Butler, 1881)
 Colotis ione (Godart, 1819)
 Colotis lais (Butler, 1876)
 Colotis liagore (Klug, 1829)
 Colotis mananhari (Ward, 1870)
 Colotis pallene (Hopffer, 1855)
 Colotis phisadia (Godart, 1819)
 Colotis protractus Butler, 1876
 Colotis pleione (Klug, 1829)
 Colotis protomedia (Klug, 1829)
 Colotis regina (Trimen, 1863)
 Colotis rogersi (Dixey, 1915)
 Colotis ungemachi (Le Cerf, 1922)
 Colotis venosa (Staudinger, 1885)
 Colotis vesta (Reiche, 1849)
 Colotis vestalis (Butler, 1876)
 Colotis zoe (Grandidier, 1867)
Подрод Teracolus (Swainson, 1833):
 Colotis eris (Klug, 1829)
 Colotis subfasciatus (Swainson, 1833)Подрод Cuneacolotis (Henning et al., 1997):
 Colotis agoye (Wallengren, 1857)
Подрод Gideona (Klots, 1933):
 Colotis lucasi (Grandidier, 1867)

Статус неизвестен:
 Colotis fallax'' (Wichgraf, 1913)

Примечания 

Белянки
Насекомые Африки
Насекомые Азии
Роды чешуекрылых